Kawabe kan som auktorsförkortning betyda:

 Atsushi Kawabe
 Susumu Kawabe
 Tosiro Kawabe
 K. Kawabe

Robotskapade auktorsförkortningar